Глухоозёрское шоссе — меридиональное шоссе в исторических районах Глухое озеро, Невская застава, Стеклянный городок и Царский городок Невского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от набережной Обводного канала за Смоляную улицу. Продолжает на юг Кременчугскую улицу, с которой соединено Атаманским мостом. Шоссе параллельно железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва. Сквозной проезд на участке от стыка Фаянсовой улицы и улицы Седова до Смоляной улицы отсутствует.

История 
Современное название шоссе получило в 1933 году. До этого с начала XX века участок от Обводного канала до Мельничной улицы назывался Глухоозёрской дорогой. В конце XIX века называлось дорогой на Глухоозёрскую ферму.

За время существования шоссе многократно меняло направление. В современных границах существует с .

Название шоссе связано с бывшим Глухим озером, находившимся на территории загородной усадьбы князя Потёмкина Озерки (XVIII век) на левом берегу Невы, южнее Александро-Невского монастыря. Озеро было засыпано в конце XIX века.

Пересечения 
С севера на юг (по увеличению нумерации зданий) Глухоозёрское шоссе пересекают следующие улицы:
 набережная Обводного канала — примыкание с переходом Глухоозёрского шоссе в Кременчугскую улицу по Атаманскому мосту;
 Мельничная улица — примыкание;
 продолжение Нефтяной дороги — примыкание;
 улица Профессора Качалова — примыкание;
 линия Соединительной железной дороги — пересечение по путепроводу;
 Фаянсовая улица и улица Седова — примыкание;
 Смоляная улица — примыкание.

Транспорт 
Ближайшие к Глухоозёрскому шоссе станции метро — «Площадь Александра Невского-2» 4-й (Правобережной) линии (около 1,1 км по прямой от начала шоссе), «Площадь Александра Невского-1» 3-й (Невско-Василеостровской) линии (около 1,2 км по прямой от начала шоссе), «Волковская» 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии (около 1,7 км по прямой от конца шоссе) и «Елизаровская» 3-й линии (около 2,1 км по прямой от конца шоссе).

Движение наземного общественного транспорта по шоссе отсутствует.

Ближайшие к Глухоозёрскому шоссе железнодорожные платформы — Навалочная (около 350 м по прямой от примыкания Мельничной улицы) и Пост 5 км (около 900 м по прямой от конца шоссе).

На расстоянии около 400 м от шоссе по улице Профессора Качалова находится грузовая железнодорожная станция Глухоозёрская.

Общественно значимые объекты 
 бизнес-центр «Обводный, 24» (у примыкания к набережной Обводного канала) — набережная Обводного канала, дом 24, литера А;
 завод «Молодой ударник» (между Мельничной улицей и улицей Профессора Качалова) — дом 12.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Глухоозёрское шоссе в Энциклопедии Санкт-Петербурга